Trubin steht für:

 Trubín, Gemeinde in Tschechien
 Lovčica-Trubín, Gemeinde in der Mittelslowakei

 Anatolij Trubin (* 2001), ukrainischer Fußballtorwart